Scars kan henvise til flere ting:
 Scars (sang) - en sang, en musikvideo og en single fra bandet Papa Roach.
 Scars (album) - et album fra metalbandet SOiL.
 Scars (Merkules-album) - et album fra rapperen Merkules.